Воздвиженский сельсовет — название административно-территориальных единиц и муниципальных образований (сельских поселений):

 существующие
 Воздвиженский сельсовет — в Кулундинском районе Алтайского края.
 Воздвиженский сельсовет — в Альшеевском районе Башкортостана.
 Воздвиженский сельсовет — в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Воздвиженский сельсовет — в Чулымском районе Новосибирской области.
 Воздвиженский сельсовет — в Саракташском районе Оренбургской области.

 упразднённые
 Воздвиженский сельсовет — в Клинском районе Московской области (до 1958, 1966—1994).
 Воздвиженский сельсовет, с 2004 года село Воздвиженское — в Апанасенковском районе Ставропольского края.

См. также 
 Воздвиженский